Asadullah, ook geschreven als Asadollah , Assadullah of Asad Ullah (اسد اللہ) is een mannelijke moslimnaam, die leeuw van God betekent.

De naam werd gebruikt door de Profeet Mohammed om zijn bloedverwant Ali ibn Abu Talib te beschrijven. Kan bovendien verwijzen naar:

 Mirza Asadullah Baig Khan of Mirza Ghalib (1797-1869), Urdu en Perzische dichter uit het Indiase subcontinent
 Mírzá Asadu'llah Fadil Mázandarání (ca. 1880-1957), de Iraanse bahá'í-geleerde
 Assadollah Hosseinpoor (1882/1883-1954), een Iraanse militaire officier
 Khalifa Mohammad Asadullah (1890-1949), pionier van de bibliotheekbeweging in het Indische subcontinent
 Asadollah Alam (1919-1978), minister-president van Iran
 Assadollah Rashidian (actief 1953), een Iraanse agent voor buitenlandse mogendheden
 Asadollah Lajevardi (1935-1998), de Iraanse politicus en gevangeniscipier
 Assadullah Sarwari (geboren 1941), Afghaanse politicus
 Asadollah Bayat-Zanjani (geboren 1942), Iraanse theoloog
 Mohammed Asadullah Al-Ghalib (geboren 1948), Bangladesh hoogleraar Arabisch, beschuldigd van steun voor de militante islam
 Asadullah Khan (geboren 1984), Afghaanse cricketer
 Asadullah Jan (geboren 1985), Pakistaanse die wordt vastgehouden in Guantánamo
 Asad Ullah (gedetineerde) (geboren 1989), Afghaanse die wordt vastgehouden in Guantánamo
 Asadullah Bhutto, Pakistaanse politicus
 Asadullah Khalid, Afghaanse gouverneur
 Asadullah Hamdam, Afghaanse gouverneur
 Assadullah Wafa, Afghaanse gouverneur
 Asadollah Mikaeili, beter bekend als Darius Mikaeili, Iraanse voetballer